Robredo puede hacer referencia a:

 Robredo (Medina de Pomar), localidad del municipio de Medina de Pomar, provincia de Burgos.
 Robredo de las Pueblas, localidad del municipio de Merindad de Valdeporres, provincia de Burgos.
 Robredo de Zamanzas, localidad del municipio de Valle de Zamanzas, provincia de Burgos.
 Robredo-Temiño, localidad del municipio de Valle de las Navas, provincia de Burgos.
 Robredo-Sobresierra, localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna, provincia de Burgos.